Riverside Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Riverside Township (Adams County, Illinois)
 Riverside Township (Cook County, Illinois)
 Riverside Township (Fremont County, Iowa)
 Riverside Township (Lyon County, Iowa)
 Riverside Township (Kansas)
 Riverside Township (Michigan)
 Riverside Township (Minnesota)
 Riverside Township (Missouri)
 Riverside Township (Burt County, Nebraska)
 Riverside Township (Gage County, Nebraska)
 Riverside Township (New Jersey)
 Riverside Township (North Dakota)
 Riverside Township (South Dakota)